GMC Acadia — полноразмерный кроссовер (среднеразмерный с 2016 года), выпускающийся «внедорожным» подразделением General Motors — GMC — с декабря 2006 года (в Канаде — с 2007 года). В модельном ряду заменил среднеразмерный внедорожник Envoy и сейчас находится между среднеразмерным кроссовером Terrain и полноразмерным внедорожником Yukon. В ценовой категории автомобилей General Motors находится между Chevrolet Traverse и Buick Enclave. Цены в США по состоянию на февраль 2013 года начинаются с отметки 34 050 $.

Среди моделей GMC Acadia является первой, доступной с передним приводом (не считая дома на колёсах GMC Motorhome 70-х годов), и первой, имеющей несущий кузов. По оценкам организации Consumer Reports автомобиль является средним по надёжности.

Первое поколение 
Построено на платформе GM Lambda, славящейся своей устойчивостью в движении и низким центром тяжести, и, как и его соплатформенники Buick Enclave, Chevrolet Traverse и Saturn Outlook, выпускалось в ассамблее Лансинг Дельта Тауншип, расположенной в штате Мичиган (кроме последнего, в связи с прекращением его выпуска).В 2012 году автомобиль, как и Enclave с Traverse, был подвергнут рестайлингу. Обновлённая модель была представлена на автосалоне в Чикаго.

Характеристики 
Acadia оборудуется 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 275 (от Cadillac CTS) или 288 л. с. Коробка передач только одна — 6-ступенчатый «автомат», предрасположенный для езды в городе.
 Размерность колёс — P255/65 R18, P255/60 R19
 Передняя подвеска — независимая, типа MacPherson, алюминиевые рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости
 Задняя подвеска — независимая, многорычажная «H»-образная и стабилизатор поперечной устойчивости
 Диаметр разворота — 6,2
 Передние тормоза — дисковые, вентилируемые
 Задние тормоза — дисковые, вентилируемые с ABS.

Оснащение 
Автомобиль имеет 4 комплектации: SLE-1, SLE-2, SLT-1 и SLT-2. В базовом оснащении автомобиль оборудуется аудиосистемами OnStar или Sirius XM, системой бесключевого доступа, люком на крыше, кондиционером, круиз-контролем, кожаным салоном, камерой заднего вида и т. д. В богатых комплектациях имеется 19-дюймовые колёса, запоминание настроек зеркал и сидений, аудиосистема Bose, климат-контроль и доступны вентиляция сидений, сенсорные дисплеи навигации и аудиосистемы и пр. Из систем безопасности имеются 6 или 7 подушек безопасности, электронный контроль устойчивости StabiliTrak, ABS, системы EBA и EBD, а также расположенную между передними сиденьями центральную подушку безопасности.

Acadia Denali 

Продажи богатой модели Denali начались в США в 3 четверти 2010 года. Модель имеет 20-дюймовые диски, изменённые решётку радиатора и передний бампер, хромовую отделку снаружи и специальную кожаную внутри. В 2013 году цены на модель начинаются с отметки 45 945 $.

Второе поколение 

Второе поколение GMC Acadia было представлено в Детройте в 2016 году. Выпускается на заводе в штате Теннесси с 2016 года и продаётся только на американском рынке.

По сравнению с предыдущим поколением масса автомобиля снизилась на 317 кг. Также уменьшились габаритные размеры, из-за чего автомобиль не будет предлагаться в 8-ми местным салоном. Автомобиль комплектуется четырёхцилиндровым атмосферным двигателем 2,5 л (197 л. с.) и атмосферным двигателем  3,6 л V6 (310 л. с.). Коробка передач 6-ступенчатый автомат. Доступен как передний, так и полный привод. Также предлагается версия All Terrain с самоблокирующимся задним дифференциалом. 

Продажи модернизированного GMC Acadia 2020 модельного года стартуют в Америке осенью 2019 года.

Награды 
Ещё перед стартом продаж автомобиль был номинирован на звание «Автомобиль года» в США среди внедорожников/пикапов. В следующем году он был назван лучшим автомобилем для всей семьи по мнению журнала Forbes и самым желанным автомобилем по мнению американского портала Edmunds.com (а также самым желанным внедорожником стоимостью до 35000 $). В 2012 году модель 2013 модельного года была выбрана одной из лучших и самых выгодных среднеразмерных внедорожников по исследованию издания Consumers Digest.

Продажи в Северной Америке

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте GMC
 Denali на официальном сайте GMC

Acadia